Чемпионат Чехии по футболу 2014/2015 — 22-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, проходившем с 25 июля 2014 года по 30 мая 2015 года принимали участие 16 клубов. Титул защищал футбольный клуб «Спарта Прага». По итогам сезона чемпионом Чехии стал клуб «Виктория Пльзень».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Примечания 

2014/2015
Чехия
Спорт в Чехии в 2014 году
Спорт в Чехии в 2015 году